Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Chanda Rubin 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Kim Clijsters (campionessa)
 Chanda Rubin (finale)
 Eléni Daniilídou (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)

 Marija Šarapova (semifinali)
 Katarina Srebotnik (primo turno)
 Alicia Molik (quarti di finale)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2003